Александр Борисович Вилков () — советский и российский  театра и кино, артист театра «У Никитских ворот» (с 1989 года), заслуженный артист Российской Федерации (2004). Отец актрисы театра, кино и дубляжа Таисии Вилковой.

Биография 
Родился 18 июня 1955 года в г. Наволоки Ивановской области. Выпускник Завода-втуза при ЗИЛе.

В 1986 году окончил ГИТИС. Работал в ансамбле пантомимы. Руководил эстрадным театром при Магаданской филармонии.

С 1989 года — актёр театра «У Никитских ворот» у Марка Розовского. Выпустил несколько музыкальных альбомов.

Заслуженный артист РФ (2004).

В 2010 году награждён Почётной грамотой Московской Городской думы за заслуги перед городским сообществом и в связи с юбилеем

Скончался на 60-м году жизни 7 октября 2014 года в Москве. Церемония прощания с Александром Вилковым прошла 9 октября в театре «У Никитских Ворот». Похоронен в Наволоках Ивановской области рядом с родителями и братом.

Личная жизнь 
Жена — продюсер Дарья Гончарова. Дочь — Таисия Вилкова пошла по стопам отца, став актрисой. Сыграла свою первую роль в кино в 7 лет; окончила школу-студию МХАТ.

Театральные работы 
 «Песни нашей коммуналки»,
 «Песни нашего двора»,
 «Гамбринус» (Костя с Лузановки),
 «Роман о девочках» (Колька Святенко),
 «Убийство в храме. Репетиция» (Инструктор, Первый лжеубийца, Чин и другие),
 «Сарданапал» (Салемен).

Работы в кино 

 2013 «Воронины» — Михалыч, сосед Николая Петровича (254 серия)
 2013 «Тихая охота» — нищий, «Реквием для Шакала» | Фильм № 2
 2012 «Топтуны» — эпизод
 2012 «Легавый» — «Чекуша», информатор
 2011 «Манна небесная» — Василич, собутыльник Григория
 2011 «Лесник» — Петрович, водитель бензовоза
 2011 «Нефтяная лихорадка», фильм № 6
 2011 «Измена» — Зимин
 2010 «У каждого своя война», эпизод
 2010 «Анжелика» — Михаил, бывший муж Ольги, отец Анжелики
 2009—2014 «Воронины» — Семён Игнатьевич, друг Николая, бывший хозяин квартиры Веры и Кости
 2009 «Грязная работа»
 2009 «Дело Удава» — фильм № 4, эпизод
 2009 «Генеральская внучка» — Петр Брахин
 2008 «Висяк», 8-я серия
 2008 «Фотограф»
 2008 «Московские миражи», 5-я серия — эпизод
 2007 «Приключения солдата Ивана Чонкина» — Луков
 2007 «Кто в доме хозяин?» — Петя (147-я серия «Слаще только поцелуй»)
 2007 «Иван Подушкин. Джентльмен сыска-2» — Михаил Стриженов
 2007 «Надувная женщина для Казановы», фильм 3
 2007 «Закон и порядок: Преступный умысел-1» -Хохлов
 2006 «Враг среди своих» | фильм 10 (нет в титрах)
 2007 «День гнева», эпизод
 2006 «Кодекс чести-3» — отец Сергея
 2006 «Грязные деньги», фильм 1
 2005 «Ловитор» — Ржавый
 2005 «Адъютанты любви» — гвардеец Жак
 2005 «Адвокат-2» — Толя Вдовенко, друг детства Зимина и Мухина, «Темная комната», фильм 9
 2004 «Парижская любовь Кости Гуманкова» — спецкор
 2004 «На углу у Патриарших-4» — Баклан
 2004 «МУР есть МУР» — «Почтарь» (Всеволод Сырцов), домушник из Ростова
 2003 «Спас под берёзами» — Петюня
 2003 «Человек в „распашонке“», глава 10-я
 2003 «Подари мне жизнь» — Володя
 2003 «На углу у Патриарших-3» — Баклан
 2003 «Моя родня» — автоделец
 2003 «Авто для бабули», 15-я серия
 2002 «Линия защиты» — бывший клиент Зимогорова, «Рыжая» | 2-я серия
 2001 «След оборотня» — Лавров
 2001 «Нина. Расплата за любовь» — ханурик
 1996 «Любить по-русски 2» — заключенный
 1995 «Репортаж», эпизод
 1992 «Гамбринус» (фильм-спектакль)
 1991 «Московская любовь», эпизод
 1990 «Страсти по Владимиру», эпизод
 1990 «Женский день», эпизод
 1986 «Плюмбум, или Опасная игра» — член банды

Источники

Примечания 

 http://star-town.ru/lost/6-rus/2792-vilkov.html
 Могила Александра Вилкова
 http://rejisser.com/acter/v/vilkov.html

Выпускники ГИТИСа
Похороненные в Кинешемском районе
Мимы
Певцы и певицы России
Гитаристы России